Korsah peut faire référence à : 
 Ayorkor Korsah, informaticienne ghanéenne.
 Kobina Arku Korsah (1894-1967), premier juge en chef du Ghana.